

Рихнава — село, громада в окрузі Ґелніца, Кошицький край.
 Рихнава — річка; ліва притока Грону.
 Рихнавські озера.